Корекција је исправљање грешке, разјашњење неспоразума или промена асоцијалног у социјално прихватљиво понашање. У смислу „корективних институција”, појам се односио на поправне установе, али је он превазиђен хуманијом праксом стварне ресоцијализације.

Литература 
 

Социјални рад